Popovec je lahko:
 Popovec Kalnički (Hrvaška)
 Popovec (Hrvaška)